Havana Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Havana Township (Illinois)
 Havana Township (Minnesota)
 Havana Township (South Dakota)